Батаевский сельсовет () — упразднённая административная единица на территории Хотимского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Сельсовет находился в юго-западной части Хотимского района, граничил с Берёзковским, Беседовичским сельсоветами, Брянской областью Российской Федерации.

Административный центр — деревня Ветка — находится на расстоянии 29 км от Хотимска.

История 
Образован 20 августа 1924 года.

30 декабря 2010 года упразднены три деревни: Долгая Дубрава, Троицкий и Труд. Упразднён 20 сентября 2013 года, его территория вошла в состав Беседовичского сельсавета.

Состав 
Батаевский сельсовет включал 11 населённых пунктов:
 Батаево — агрогородок.
 Ветка — деревня.
 Голубовка — деревня.
 Дубровка — деревня.
 Еленовка — деревня.
 Ивкино — деревня.
 Князёвка — деревня.
 Красная Поляна — деревня.
 Липаки — деревня.
 Михайловка — деревня.
 Черчёное — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Великий Ясень — деревня.
 Орел — деревня.

Промышленность и сельское хозяйство 
 СПК «Батаево»

Социальная сфера 
ГУО «Ветковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 Дома культуры, библиотека-клуб, библиотека-музей, библиотека, 7 домов социальных услуг, Батаевское лесничество, 2 отделения связи, 2 магазина, комплексно-приёмный пункт.

Примечания

Ссылки 
 Хотимский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Хотимского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании